Game Theory – siódmy album studyjny amerykańskiej grupy hip-hopowej The Roots, wydany w czerwcu 2006 roku. Ostatni utwór jest rodzajem epitafium dla zmarłego niedługo wcześniej producenta hip-hopowego J Dilla.

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Roots
Albumy Def Jam Recordings
Albumy muzyczne wydane w roku 2006